IGR est une abréviation qui peut signifier :
 Institut de gestion de Rennes, un institut dépendant de l'Université de Rennes 1, membre du réseau national des IAE (Instituts d'Administration d'Entreprise) ;
 Institut Gustave-Roussy, le premier centre européen de lutte contre le cancer ;
 Ingénieur de recherche ;
 International Gay Rugby